Geografia:
 Volcano (Califòrnia), localitat estatunidenca
 Volcano (Hawaii), localitat estatunidenca
 Volcano (Virgínia de l'Oest), localitat estatunidenca
 Illes Volcano, arxipèlag de tres illes pertanyents al Japó

 Cinema:
 Volcano!, pel·lícula muda estatunidenca de 1926
 Volcano (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1997

Vegeu també 
 Vulcano, illa de l'arxipèlag de les Eòlies
 Vulcano (pel·lícula), pel·lícula italiana de 1950